Бори́с Алекса́ндрович Мамы́рин (1919—2007) — советский и российский , известный изобретением электростатического ионного зеркала масс-спектрометра. Член-корреспондент РАН (1994).

Биография 
Родился в 1919 году в гор. Липецке в семье врачей. Изначально намеревался пойти по стопам родителей, но затем сферой своей деятельности избрал физику.

Окончил Ленинградский политехнический институт (1941) и радиотехнический факультет Академии связи (1942). На военной службе с 1941 по 1948 год. После окончания войны — главный инженер кафедры передатчиков в Военной Академии связи им. С. М. Буденного.

1948—1970 — старший научный сотрудник, 1970—1983 — заведующий сектором, с 1983 заведующий лабораторией масс-спектрометрии ФТИ им. А.Ф. Иоффе.

Диссертации:
 1949, «Модулирующие устройства установок для разделения изотопов урана высокочастотным методом».
 1966, «Исследования в области разделения ионов по времени пролёта».

Член-корреспондент РАН. Лауреат премии им. акад. В. П. Константинова Президиума АН СССР за цикл работ «Исследование и разработка масс-спектрометрического метода контроля производства металлов» (1982).

Примечания

Ссылки 
 
 http://eurasian-defence.ru/?q=node/17142
 Памяти Бориса Александровича Мамырина // Журнал технической физики, 2007, выпуск 9.
 Памяти Бориса Александровича Мамырина // Журнал Всероссийского масс-спектрометрического общества, т. 4, № 1, 2007
 Памяти Бориса Александровича Мамырина // Успехи физических наук, т. 177, № 6, июнь 2007

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Выпускники Военной академии связи имени С. М. Будённого